Stryjówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Stryjówka – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim należącym do obwodu tarnopolskiego